Dix-Huit-Novembre ou XVIII-Novembre ou 18-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

18 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Toponyme 

Les noms de plusieurs lieux ou édifices contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

 En France : 
 Le  : Récupération par la France des communes de Gernelle et de Rumel dans les Ardennes, après la convention des limites territoriales passée entre Marie-Louise d'Autriche et Louis XVI.
 Le  : Catastrophe minière à Bully-les-Mines dans le Pas-de-Calais.
 Le  : Combat de Torçay, à Saint-Ange-et-Torçay en Eure-et-Loir, pendant la guerre franco-allemande de 1870.
 Le , 7 jours après la signature de l'armistice de 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale : 
 Les troupes françaises entrent à Colmar dans le Haut-Rhin ;
 Les troupes françaises entrent à Morhange en Moselle.
 Le  : Évacuation forcée des 350 habitants de Solgneen Moselle vers la zone libre, pour toute la durée de la  Seconde Guerre mondiale.
 Le , vers la fin de la Seconde Guerre mondiale :
 Libération de Fesches-le-Châtel dans le Doubs, par la  française du général de Lattre de Tassigny.
 Libération de Blâmont en Meurthe-et-Moselle par le 313e régiment d’infanterie de la 79e DI US.
 Libération de  plusieurs villes de Moselle durant la bataille de Metz, par la IIIe armée US du Général Patton et en particulier la 95e D.I. US.
 Libération de Beaucourt dans le Territoire de Belfort. 
 Bombardements meurtriers pour la libération de Grandvillars dans le Territoire-de-Belfort.
 Autres dates ou lieux en France : évènements non connus.
 Au Maroc, le  :  de l'indépendance du pays vis-à-vis de la France, par Mohammed V.

Site ou édifice 

 Stade du 18-Novembre, stade de football de Khémisset au Maroc.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date (cf. supra).

Graphies en français 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Dix-Huit-Novembre » et « XVIII-Novembre »

Graphies « 18-Novembre »

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 18 de Noviembre » ou « Dieciocho de Noviembre »
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 18 de Noviembre, à Puebla, État de Puebla.

Références et localisations

Références

Géolocalisation 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
18